een vloeistof dikker maken, bijvoorbeeld door ze te koken of door bloem of een bindmiddel toe te voegen
 Fosfaatbinder, een geneesmiddel dat fosfaat uit voedsel kan binden in het maag-darmkanaal
 boekbinden, het fysiek samenstellen van een boek uit een aantal aparte vellen

Zie ook 
 Binder (doorverwijspagina)
 Binding (doorverwijspagina)